Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
 Poznański Park Naukowo-Technologiczny